Ein Ohrenzeuge ist:

 ein Zeuge, der ein Ereignis oder eine Tat gehört hat.
 Spezialfall: Knallzeuge
 der Name eines Werkes von Elias Canetti: Der Ohrenzeuge

Siehe auch: